Muziek
 Heart's Desire (Billy Joe Royal), een countrylied uit 1969
 Heart's Desire (The Manhattan Transfer), een jazzlied uit 1975
 Heart's Desire (Lee Roy Parnell), een countrylied uit 1996
 Heart's Desire (Ron Sexsmith), een poplied uit 2002
 Heart's Desire (Keane) uit 2004

Films en televisie
 Heart's Desire (1917), een Amerikaanse film
 Heart's Desire (1935), een Britse film
 Heart's Desire (1960), een Zweedse film

Andere
 Heart's Desire (plaats), een gemeente in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador
 Heart's Desire (boek), een boek van Edward Hoagland